Ringwood (Anglia)
Miejscowości w Australii:
 Ringwood (Victoria), dzielnica Melbourne
 Ringwood (Queensland)
Miejscowości w USA:
 Ringwood – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Ringwood – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Passaic
 Ringwood – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Major